WS, Ws eller ws är en förkortning som kan stå för:

 WS – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Samoa
 .ws, – Samoas toppdomän
 Ws – en energienhet, se wattsekund